Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid van Denemarken (Kopenhagen, 29 april 1944) is de tweede dochter van koning Frederik IX en koningin Ingrid. Zij is de zus van de Deense koningin Margrethe II en van ex-koningin Anne Marie van Griekenland.

Op 3 februari 1968 trouwde ze met Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1934-2017).

Het paar kreeg drie kinderen:
Gustav (1969). Hij is op 3 juni 2022 getrouwd met Carina Lynn Axelsson (1968).
Alexandra (1970). Zij was getrouwd met graaf Jefferson von Pfeil und Klein Ellguth.
Nathalie (1975). Zij trouwde met de Duitser Alexander Johannsmann. 

Prinses Benedikte woont op het slot van de familie in het Duitse Bad Berleburg.

Huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Denemarken)